Rottenburg am Neckar – città del Baden-Württemberg
 Rottenburg an der Laaber – paese della Baviera
 Castello di Rottenburg – castello del Tirolo oggi in rovina
 S.A. von Rottenburg – entomologo tedesco del Settecento.

Pagine correlate 
 Rotenburg
 Rothenburg